Siran kan syfta på:
 Siran, Cantal – en kommun i departementet Cantal i regionen Auvergne i centrala Frankrike
 Siran, Hérault – en kommun i departementet Hérault i regionen Languedoc-Roussillon i södra Frankrike